Izrael éghajlata három fő területre oszthatóː mediterrán, félszáraz (sztyepp) és sivatagi.

Általános jellemzés 
A tengerparti sáv fagymentes, a középhőmérséklet januárban 12-13 °C, júliusban 25-28 °C. A hegyvidék hűvösebb, a Jordán-árok és a Negev nyara viszont igen forró (júliusi középhőmérséklet 30 °C feletti).

Éghajlati területek 

 Mediterrán
Izrael északi és a Földközi-tenger menti területein meleg nyarú mediterrán éghajlat alakult ki. Élesen elkülönül egymástól a téli, csapadékos és a nyári, száraz évszak. Novembertől márciusig hull le az évi csapadék zöme, míg május–júniustól szeptemberig szinte teljes szárazság van. Az évi átlagos csapadékmennyiség a tenger melletti partvidéken 400– között változik, míg északon, a hegyekben évente több mint  is hullhat. Télen néha jégeső és ritkán hó is eshet, főleg a  tsz. feletti magasságú hegyekben.

 Félszáraz, szubtrópusi sztyepp
Az ország jelentős részén átmeneti az éghajlat a mediterrán és a sivatagi éghajlat közöttː félszáraz, szubtrópusi sztyepp. A pontos határvonalát nem lehet meghatározni. Jellemző rá az enyhe tél és a forró nyár. A csapadék szinte teljes egésze novembertől kezdődően télen és tavasszal hull le, gyakran heves viharokban koncentrálódva, eróziót és áradást okozva.

 Sivatagi
Izrael déli részére a szubtrópusi-trópusi sivatagi éghajlat jellemző. Az évi csapadékmennyiség  alatt marad.

Bár a Jordán folyó völgyének északi részében a csapadék még megközelíti az évi -et, ez fokozatosan csökken dél felé haladva, így a folyó völgyének déli szakasza is már sivatagi éghajlatú.

Éghajlattáblázatok

Képek

Jegyzetek

Források

Fordítás 
 

Országok éghajlata
Izrael földrajza